Рас-эль-Хаймский полумарафон — ежегодный полумарафон, проходящий в Рас-эль-Хайме, ОАЭ.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт  

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в ОАЭ
Рас-эль-Хайма